Esistono più persone di nome Thomas Savage:
 Thomas Savage (1449-1507) – arcivescovo di York
 Thomas Savage (1915-2003) – scrittore statunitense
 Thomas Savage (n. 1990) – giocatore di football americano